Chaudenay, commune française de la Haute-Marne
 Chaudenay, commune française de Saône-et-Loire
 Chaudenay-la-Ville, commune française de la Côte-d'Or
 Chaudenay-le-Château, commune française de la Côte-d'Or

Voir aussi
 Chaudeney-sur-Moselle, commune française de Meurthe-et-Moselle

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France